Kılıç est un nom de famille turc (l'un des plus courants en Turquie) signifiant « épée ou sabre ». Il est porté notamment par :

 Bülent Kılıç (né en 1979), photojournaliste et photographe turc ;
 Erman Kılıç (né en 1983), joueur de football turc ;
 Gökhan Kılıç (née en 1981), haltérophile turc ;
 Gündüz Kılıç (1918-1980), joueur de football et entraîneur turc ;
 Nuray Kılıç (née en 1973), joueuse de volley-ball turque ;
 Serdar Kılıç (né en 1979), homme politique belge wallon ;
 Serhat Kılıç (né en 1975), acteur turc ;
 Taner Kiliç (né en 1969), avocat et défenseur des droits de l'homme turc ;
 Yakup Kılıç (né en 1986), boxeur turc.

Variantes 
Le nom de famille Kılıç possède deux variantes :
 , lui-même nom de famille turc. Le mot est composé de Kılıç et de -çı, suffixe nominal désignant une personne (comme -eur ou -iste en français). Kılıççı signifie donc « fabricant d’épée » ou « vendeur d’épée » ;
 Kılıççıoğlu, lui-même patronyme turc. Le mot est composé de Kılıççı et du suffixe à valeur patronymique -oğlu qui signifie « fils de ». Kılıççıoğlu signifie « fils du fabricant d’épée » ou « fils du vendeur d’épée ».

Notes et références 

Homonymie de patronyme turc
Patronyme turc